In caso di disgrazia (En cas de malheur) – romanzo di Georges Simenon del 1955
La ragazza del peccato (En cas de malheur) – film del 1958 diretto da Claude Autant-Lara